La Révolution française est un film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1911
La Révolution française est un livre de François Furet et Denis Richet (1965)
La Révolution française est un opéra-rock de Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil (1973)
La Révolution française est un film de Robert Enrico et Richard T. Heffron (1989)
La Révolution française est une série de bande dessinée créée par Patrick Cothias, dessinée par Hadi Temglit et Michel Rodrigue, publiée aux éditions Vents d'Ouest (quatre albums publiés entre 1987 et 1989)
La Révolution française est un journal français publié en 1879.

La Révolution française est un groupe rock psychédélique québécois (1968-1971) fondé à partir de plusieurs membres du groupe Les Sinners (ou un autre nom pour le même groupe).